Арнон Грюнберг — нідерландський прозаїк.
 Бенджамін Чарльз Грюнберг — американський ботанік.
 Петер Грюнберг — німецький фізик.

Прізвища